Claudio Desderi – baritono e direttore d'orchestra italiano
 Elena Desderi – ex fondista italiana
 Ettore Desderi – compositore italiano